Селфридж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селфридж, Гарри (11 января 1858 — 8 мая 1947) — британец американского происхождения, основатель лондонского .
 Селфридж, Оливер (10 мая 1926 — 3 декабря 2008) — британский учёный в области искусственного интеллекта.
 Селфридж, Томас (24 апреля 1804 — 15 октября 1902) — контр-адмирал ВМС США, участник Американо-мексиканской войны и Гражданской войны в США.

См. также 
 «Мистер Селфридж» — британский телесериал, рассказывающий о Гарри Селфридже и его магазине «Селфриджес» на Оксфорд-стрит.